Batalla de Jerusalén puede referirse a lo siguiente:

 La batalla de Jerusalén (1917) durante la Primera Guerra Mundial.
 La batalla de Jerusalén (1948) durante la guerra árabe-israelí de 1948.